Románia
Poșta, település Giurgiu megyében
Poșta, település Ilfov megyében
Poșta, település Tulcea megyében